Ла Круз дел Пастор има више значења:

 Ла Круз дел Пастор (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Круз дел Пастор (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику